Plitvička Jezera kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Jezerce (ort), Lika, 
 Plitvička Jezera (sjöar), Lika, 
 Plitvička Jezera (ort), Lika, 

Robotskapade Kroatienförgreningar